Кусоње могу да буду:

 Кусоње (Пакрац), насеље града Пакраца, западна Славонија, Република Хрватска
 Кусоње (Осмаци), насеље у општини Осмаци, Бирач, Република Српска, БиХ
 Горње Кусоње, насеље у општини Воћин, северна Славонија
 Доње Кусоње, насеље у општини Воћин, северна Славонија